Het ATP-toernooi van Sint-Petersburg 1998 (met de officiële naam St. Petersburg Open 1998) werd van 9 tot en met 15 februari 1998 gespeeld in de Russische stad Sint-Petersburg. Er werd gespeeld op de indoor tapijtbanen van het Petersburg Sports and Concert Complex.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Toernooischema

Finale
{{Wedstrijdschema laatste 2 zonder 3 met 3 sets
| RD1 = Finale
| RD1-seed1=1
| RD1-team1= Richard Krajicek
| RD1-score1-1=6
| RD1-score1-2=7
| RD1-score1-3= 
| RD1-seed2=4
| RD1-team2= Marc Rosset
| RD1-score2-1=4
| RD1-score2-2=65
| RD1-score2-3= 
}}

Bovenste helft
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met bye
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Tweede ronde
| RD3=Kwartfinale
| RD4=Halve finale
| score-width= 12
| team-width= 150
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Richard Krajicek
| RD1-score01-1=6
| RD1-score01-2=4
| RD1-score01-3=6
| RD1-seed02= 
| RD1-team02= Jan Kroslak
| RD1-score02-1=1
| RD1-score02-2=6
| RD1-score02-3=3
| RD1-seed03= 
| RD1-team03= Martin Damm
| RD1-score03-1=6
| RD1-score03-2=2
| RD1-score03-3=66
| RD1-seed04= 
| RD1-team04= David Prinosil
| RD1-score04-1=3
| RD1-score04-2=6
| RD1-score04-3=7
| RD1-seed05= 
| RD1-team05= Radomír Vašek
| RD1-score05-1=7
| RD1-score05-2=3
| RD1-score05-3=3
| RD1-seed06= 
| RD1-team06= Jens Knippschild
| RD1-score06-1=63
| RD1-score06-2=6
| RD1-score06-3=6
| RD1-seed07= 
| RD1-team07= Renzo Furlan
| RD1-score07-1=3
| RD1-score07-2=62
| RD1-score07-3= 
| RD1-seed08=8
| RD1-team08= Daniel Vacek
| RD1-score08-1=6
| RD1-score08-2=7
| RD1-score08-3= 
| RD1-seed09=3
| RD1-team09= Fabrice Santoro
| RD1-score09-1=7
| RD1-score09-2='''6
| RD1-score09-3= 
| RD1-seed10= 
| RD1-team10= Arnaud Boetsch
| RD1-score10-1=64
| RD1-score10-2=3
| RD1-score10-3= 
| RD1-seed11=Q
| RD1-team11=

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste speelsters

Toernooischema 
{{Wedstrijdschema laatste 16 zonder 3 met 3 sets
| RD1=Eerste ronde
| RD2=Kwartfinale
| RD3=Halve Finale
| RD4=Finale
| RD1-seed01=1
| RD1-team01= Martin Damm   Daniel Vacek
| RD1-score01-1=63
| RD1-score01-2=65
| RD1-score01-3= 
| RD1-seed02= 
| RD1-team02=

Sint-Petersburg
1998